Németország
Poxdorf, település Bajorországban
Poxdorf, település Türingiában